Die UK Championship 1978 waren ein Snookerturnier, das vom 22. November bis zum 1. Dezember 1978 in Preston ausgetragen wurde. Das Finale gewann Doug Mountjoy mit 15:9 gegen David Taylor.

Preisgeld 
 Sieger: 3500 £
 Finalist: 2000 £
 Halbfinalist: 1000 £
 Viertelfinalist: 500 £
 Achtelfinalist: 250 £
 Letzte 24: 50 £
 Höchstes Break: 500 £ (Qualifikation: 100 £)

Insgesamt: 12.500 £

Ergebnisse

1. Runde

Finalrunde

Einzelnachweise 

1978
Snookerveranstaltung 1978
Billardturnier in Preston